Jana Gana Mana je državna himna Indije.

Tekst 
Jana-Gana-Mana-Adhinayaka, Jaya He
Bharata-Bhagya-Vidhata
Punjab-Sindhu-Gujarata-Maratha-Dravida-Utkala-Banga
Vindhya-Himachala-Yamuna-Ganga
Uchchala-Jaladhi Taranga
Tava Subha Name Jage
Tava Subha Ashisha Mage
Gahe Tava Jaya Gatha.
Jana-Gana-Mangala Dayaka, Jaya He
Bharata-Bhagya-Vidhata,
Jaya He, Jaya He, Jaya He,
Jaya Jaya Jaya, Jaya He

Državni sumboli Indije
Državne himne